Jacques III est un nom porté par plusieurs souverains, princes ou prétendants au trône européens :

 Jacques III (1315-1349), roi de Majorque de 1324 à 1349 ;
 Jacques III (1452-1488), roi des Écossais de 1460 à 1488 ;
 Jacques III (1473-1474), roi de Chypre de 1473 à 1474 ;
 Jacques III, margrave de Bade-Hachberg de 1577 à 1590 ;
 Jacques III d'Angleterre et d'Irlande (1701-1766), nom royal donné par les Jacobites britanniques au prince Jacques Stuart (1688–1766), fils du roi Jacques II d'Angleterre ;
 Jacques III des Espagnes et des Indes (1909-1931), nom royal donné par les carlistes espagnols au prince Jacques de Bourbon (1870–1931), aîné des descendants du roi Charles IV d'Espagne.

Homonymie